Амантов — русская фамилия. Известные носители:

Мужчины 
 Амантов, Афанасий Мартынович (1809—1874) — генерал-майор, участник нескольких войн при императоре Николае I.

Женщины 
 Амантова, Ингрида (род. 1960) — советская латвийская саночница, бронзовая призёрша зимних Олимпийских игр 1980 года.
 Амантова, Линда (род. 1980) — латвийская певица, представительница Латвии на конкурсе песни Евровидение 2012.